hrabstwo Marion (ang. Marion County) w USA, w stanie Alabama
 hrabstwo Marion (ang. Marion County) w USA, w stanie Arkansas
 hrabstwo Marion (ang. Marion County) w USA, w stanie Floryda
 hrabstwo Marion (ang. Marion County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Marion (ang. Marion County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Marion (ang. Marion County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Marion (ang. Marion County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Marion (ang. Marion County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Marion (ang. Marion County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Marion (ang. Marion County) w USA, w stanie Missisipi
 hrabstwo Marion (ang. Marion County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Marion (ang. Marion County) w USA, w stanie Ohio
 hrabstwo Marion (ang. Marion County) w USA, w stanie Oregon
 hrabstwo Marion (ang. Marion County) w USA, w stanie Karolina Południowa
 hrabstwo Marion (ang. Marion County) w USA, w stanie Tennessee
 hrabstwo Marion (ang. Marion County) w USA, w stanie Teksas
 hrabstwo Marion (ang. Marion County) w USA, w stanie Wirginia Zachodnia